Саркю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 39 км на південний захід від Ам'єна, 33 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 278,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Саркю на сайті французького Національного інституту географії
 Саркю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саркю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саркю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саркю на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Уаза